Die Bezeichnung Zhaoyuan steht für
 den Kreis Zhaoyuan (肇源县) der bezirksfreien Stadt Daqing in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Zhaoyuan (Daqing);
 die kreisfreie Stadt Zhaoyuan (招远市) der bezirksfreien Stadt Yantai in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Zhaoyuan (Yantai);
 die Großgemeinde Zhaoyuan (肇源镇) im gleichnamigen Kreis, siehe Zhaoyuan (Großgemeinde).